Weihenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Weihenmaier (1785–1840 oder 1855), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Helmut Weihenmaier (1905–1995), deutscher Landrat zur Zeit des Nationalsozialismus 
 Immanuel Ferdinand Weihenmaier (1783–1836), württembergischer Verwaltungsbeamter
 Karl Weihenmaier (1863–1915), württembergischer Oberamtmann
 Laura Weihenmaier (* 1991), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Weihenmayer